Emily Hobhouse (1860-1926) – pacifista inglese
John Cam Hobhouse (1786-1869) – politico inglese 
Leonard Trelawny Hobhouse (1864-1929) – politico britannico